Ciyutuo bezeichnet:

 Ciyutuo (Liaozhong) (茨榆坨街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Liaozhong in der chinesischen Provinz Liaoning
 Ciyutuo (Luanzhou) (茨榆坨镇), Großgemeinde der Stadt Luanzhou in der chinesischen Provinz Hebei